Tausender steht für:
 Berg, der eine Höhe von mindestens 1000 Metern über dem Meeresspiegel aufweist
 Tausender-Münze oder -Banknote
 speziell 1000 Deutsche Mark, deutscher Geldschein
 kleiner Kaplan-Tausender (150×75 mm), österreichischer 1000-Schilling-Schein mit dem Porträt von Viktor Kaplan, begehrteste Schilling-Banknote der 2. Republik
 die vierte Stelle vom Komma links in einer Dezimalzahl, siehe Dezimalsystem

Siehe auch:
 Tausend (Begriffsklärung)
 Ederer-Tausender
 Region der 10 Tausender

Siehe auch: